Черга — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 298 км по правому берегу реки Ануй. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от слияния рек Бия и Катунь до города Барнаул, без реки Алей, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 
 

Притоки Ануя
Реки Усть-Канского района